That Darn Katz es el episodio 96 (octavo de la sexta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
Turanga Leela (Katey Sagal) está recogiendo los desechos de Mordisquitos (Mordelón en Hispanoamérica) con una actitud demasiado tierna. Al bajar para tirar los desechos de materia oscura se encuentra con Amy Wong (Lauren Tom) y con el Profesor Hubert J. Farnsworth, o El Profesor (Billy West) que están realizando pruebas del centro de la tierra para la tesis de Amy, ella está nerviosa por su tesis y el profesor le indica que no debe estarlo ya que ella está preparada desde hace 6 años. Para relajarse, toma el consejo del Profesor y se va a una discoteca con Bender, Kif, Fry y Leela. Todos con la escusa de calmar los nervios de Amy, beben más de la cuenta. Mientras los demás están bailando, Leela habla con Mordisquitos sobre su comportamiento con él, y decide no ser tan cariñosa y tratarlo como alguien más de la tripulación. Mientras tanto Amy tiene relaciones sexuales con Kif en medio de la pista de baile. La escena va hasta Amy despertando tarde para su tesis y viaja con sus amigos rápidamente. Ahí le presentan a los profesores que calificacaran su actuación, y el más gruñón de todos es él Profesor Moris Katz, el cual posee un gato, este provoca estornudos en Amy, ocasionando una mala presentación de ella, y le niegan el doctorado. Todos regresan a Planet Express, y mientras Mordisquitos se presenta con sus compañeros, el gato de Katz aparece, causando el inmediato apego de los empleados hacia él, y los celos de Mordisquitos y la ira de Amy. Ellos se sienten celosos del Gato y deciden espiarle para ver que es lo que trama. Finalmente descubren que él y otros gatos han hipnotizado a sus compañeros y son esclavos de estos. Deciden viajar a Marte donde esta el Profesor Katz, ahí descubren que era solo un títere del gato. Al regresar van al sótano y se asombran al descubrir que el invento de Amy, un generador esférico gigante está siendo construido por los trabajadores de Planet Express, como esclavos de los Gatos, el Gato de Katz les cuenta que ellos venían de un planeta gatuno, muy parecido al nuestro en términos de rotación y temperatura, pero la rotación de su planeta se empezó a dañar, y tuvieron que buscar un nuevo planeta para robar su campo magnético, ellos ya tenían la tecnología y usaron a los egipcios, que los veneraban como Dioses a construir este aparato en la Pirámide de Giza, pero por las atenciones de los humanos se hicieron vagos y perezoso y se quedaron en la Tierra, y perdieron esa tecnología, hasta ahora. Su planeta está al borde de la extinción y planean quitarle el campo magnético de la Tierra, con el fin de la vida por consecuencia.
Para lograr esto el gato de Katz reúne, a 50.000 gatos de Nueva Nueva York para generar la carga eléctrica necesaria para poder robar la energía del campo magnético del planeta
La Tierra ha empezado a detenerse, y entran en una competencia de quién es el más tierno; los gatos o Mordelón, para quitar la hipnosis de los trabajadores de Planet Express. Los gatos ganan y la Tierra se detiene por completo, generando catástrofes en las poblaciones humanas y movimientos geológicos. 
La transferencia inicia y mientras el planeta gatuno se renueva, la Tierra se extingue. En este contexto, Amy tiene el plan de reiniciar la tierra girando el generador, pero como no se puede volver atrás se girara hacia delante y la tierra volverá a girar, pero hacia otra dirección, todos empiezan a girar, y logran volver la energía al planeta, causando la rotación y normalidad de la Tierra, aunque al lado incorrecto. Por esta hazaña Amy por fin consigue su doctorado.

Episodios de Futurama